Il Congresso dei deputati del popolo è stato l'organo superiore del potere statale in Unione Sovietica, in Russia e nella RSSA Daghestana dopo le riforme del 1988.

Congresso dei deputati del popolo dell'URSS (1989-1991)
Congresso dei deputati del popolo della Russia (1990-1993)
Congresso dei deputati del popolo della RSSA Daghestana (1990-1991)